Sätersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sätersjön, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun, 
Sätersjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (4,6 ha)
Sätersjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (25,9 ha)
Nedre Sätersjön, sjö i Härjedalens kommun,  (12,9 ha)
Övre Sätersjön, sjö i Härjedalens kommun,  (19,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn